

Сток — село в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сток — село в гміні Улян-Майорат Радинського повіту Люблінського воєводства
 Сток — село в гміні Конськоволя Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Сток — село в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Сток — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Сток — село в гміні Корицин Сокульського повіту Підляського воєводства
 Сток — частина села Мокрсько-Дольне в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Сток — частина села Сенсько в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Сток — осада в гміні Лаґув Свебодзінського повіту Любуського воєводства